Il doppio del torneo di tennis Cerveza Club Colombia Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luis Lobo e Fernando Meligeni che hanno battuto in finale Karim Alami e Maurice Ruah 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Fernando Meligeni (campioni)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)

 Nicolás Lapentti /  Daniel Orsanic (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Andrew Kratzmann (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cerveza Club Colombia Open 1997
ATP Tour 1997